Seto hace referencia a varios artículos:

Jardinería
Seto (barrera), asociación de arbustos o árboles.

Lugares de Japón
Seto (Aichi), ciudad de la prefectura de Aichi.
Seto (Ehime), antigua ciudad de la prefectura de Ehime.
Seto (Okayama), ciudad de la prefectura de Okayama.
Mar Interior de Seto, mar situado entre las islas niponas de Honshu, Shikoku y Kyushu.
Seto Windhill, parque eólico situado en el pueblo de Ikata (Ehime).

Grupo étnico de Estonia y Rusia
Setos, pueblo que habita en el suroeste del lago Peipus.
Idioma seto, lengua que habla el pueblo seto. 
Setomaa, antiguo condado de Estonia.

Personas
Kōji Seto, actor japonés.
Andy Seto, dibujante chino de manhuas.
Asaka Seto, actriz japonesa.

Personajes de ficción
Seto no Hanayome, manga de Tahiko Kimura.
Seto Kaiba, personaje del manga/anime Yu-Gi-Oh!.
Seto Kamiki Jurai, personaje del manga/anime Tenchi Muyō!.